Смо́льна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Смольна вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Смольна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Смольна вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Смольна вулиця — вулиця в місті Харків.
 Смольна вулиця — вулиця в місті Херсон.

 Смольна вулиця — колишня назва вулиці Братів Чучупаків у місті Київ.

Вулиці